Thliptodon är ett släkte av snäckor. Thliptodon ingår i familjen Thliptodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Snäckor
Thliptodon